Гочев може да се отнася за:
 Вълко Гочев (1903-1978), български политик
 Георги Гочев, няколко души с това име
 Петър Гочев (1902-1938), български палеонтолог
 Руси Гочев (р. 1958), български футболист
 Трайко Гочев (?), български революционер
 Янаки Гочев (1877-1957), български революционер